Alamo steht für:
 Alamo, Fort in Texas
 Alamo, NATO-Codename einer russischen BVR-Luft-Luft-Lenkwaffe, siehe Wympel R-27
 Alamo Rent A Car, US-amerikanisches Mietwagenunternehmen
 Atelier de Littérature Assistée par la Mathématique et les Ordinateurs

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Alamo (Arkansas), im Montgomery County
 Alamo (Colorado), im Huerfano County
 Alamo (Georgia), im Wheeler County
 Alamo (Indiana), im Montgomery County
 Alamo (Kalifornien), im Contra Costa County
 Alamo (Michigan), im Kalamazoo County
 Alamo (Nevada), im Lincoln County
 Alamo (New Mexico), im Guadalupe County (nicht mehr existent)
 Alamo (New Mexico), im Socorro County
 Alamo (North Dakota), im Williams County
 Alamo (Tennessee), im Crockett County
 Alamo (Texas), im Hidalgo County
 Alamo Alto, im El Paso County, Texas
 Alamo Beach, im Calhoun County, Texas
 Alamo Bonito, im Riverside County, Kalifornien (nicht mehr existent)
 Alamo Heights (Ohio), im Butler County
 Alamo Heights (Texas), im Bexar County
 Alamo Hueco, im Hidalgo County, New Mexico
 Alamo Oaks, im Contra Costa County, Kalifornien
 Alamo Orchards Colonia, im Hidalgo County, Texas
 Alamo Park, im Salt Lake County, Utah
 Alamo Placita, im Denver County, Colorado
 Alamo Ranchettes Colonia, im Pecos County, Texas
 Alamo Rose RV Resort Colonia, im Hidalgo County, Texas
 Alamo Township, im Lincoln County, Nevada
 Alamo Village, im Kinney County, Texas

Parks in den Vereinigten Staaten:
 Alamo Creek Park, im Solano County, Kalifornien
 Alamo Hueco Mountains Wilderness Study Area, im Hidalgo County, New Mexico
 Alamo Lake State Park, im La Paz County, Arizona
 Alamo Park (Dallas County, Texas)
 Alamo Park (El Paso County, Texas)
 Alamo Park (Galveston County, Texas)
 Alamo Park (Midland County, Texas)
 Alamo Park (Travis County, Texas)
 Alamo Placita Park, im Denver County, Colorado
 Alamo Plaza, im Bexar County, Texas
 Alamo Square Historic District, im San Francisco County, Kalifornien
 Alamo Square, im San Francisco County, Kalifornien
 Alamo Stadium, im Bexar County, Texas
 Alamo Wildlife Area, im Mohave County, Arizona

weitere geographischen Objekte in den Vereinigten Staaten:
 Alamo Landing Field Airport, Airport im Lincoln County, Nevada
 Alamo Midway Airport, Airport im Otero County, New Mexico
 Alamo Navajo Airport, Airport im Socorro County, New Mexico
 Alamo de Cesario Creek, Fließgewässer im Brewster County, Texas
 Alamo Pintado Creek, Fließgewässer im Santa Barbara County, Kalifornien
 Alamo River, Fließgewässer im Imperial County, Kalifornien
 Alamo Mine (La Paz County, Arizona), Mine
 Alamo Mine (Santa Cruz County, Arizona), Mine
 Alamo Mine (Colorado), Mine im Teller County
 Alamo Mine (Oregon), Mine im Grant County
 Alamo Mine Number 1, Mine im Huerfano County, Colorado
 Alamo Number Two Pit, Mine im Otero County, New Mexico
 Alamo Gas Field, Gasfeld im Hidalgo County, Texas
 Alamo Oil Field, Ölfeld im Cleveland County, Oklahoma

im NRHP gelistete Objekte:
 Alamo Canyon-Wilkey Ranch Discontiguous Archeological District, in Fort Hancock, Texas, ID-Nr. 88002151
 Alamo Hotel, in Colorado Springs, Connecticut, ID-Nr. 77000373
 Alamo Hueco Site, in Animas, New Mexico, ID-Nr. 92001800
 Alamo Methodist Church, in San Antonio, Texas, ID-Nr. 79003446
 Alamo Placita Park, in Denver, Connecticut, ID-Nr. 86002242
 Alamo Plaza Historic District, in San Antonio, Texas, ID-Nr. 77001425
 Alamo Portland and Roman Cement Works, in San Antonio, Texas, ID-Nr. 76002005
 Alamo Ranchhouse, in Steamboat, NV, ID-Nr. 79001466
 The Alamo (San Antonio), in San Antonio, Texas, ID-Nr. 66000808

Filme:
 Alamo (1960) (Originaltitel The Alamo), US-amerikanischer Film von John Wayne
 Alamo – 13 Tage bis zum Sieg, US-amerikanischer Film von Burt Kennedy (1987)
 Alamo – Der Traum, das Schicksal, die Legende (Originaltitel The Alamo), US-amerikanischer Film von John Lee Hancock (2004)

Álamo steht für
 Álamo (Veracruz), Stadt in Mexiko

Alamo ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Alamo (1941–2012), französischer Sänger
 Lázaro del Álamo (~1530–1570), spanischer Komponist 
 Liudmila Álamo (* 1974), kubanische Politikerin
 Susan Alamo (1925–1982), US-amerikanische Evangelistin und Predigerin der Pfingstbewegung 

Siehe auch:
 Schlacht von Alamo, Schlacht um das Fort Alamo
 El Álamo
 Alamo Creek
 Alamo Wash
 Arroyo Alamo
 Alamos
 Los Alamos
 Los Alamos Creek